Рам (, ) — один из Малых островов в составе Внутренних Гебридских островов, на западе Шотландии. Административно относится к округу Хайленд. Нынешнее написание, Rùm, напоминающее по написанию английское слово rum (ром), но произносящееся иначе, утвердилось лишь в конце XX века. До этого длительное время использовалось написание Rhum, поскольку бывший владелец острова, баронет Джордж Баллоу (George Bullough), не хотел быть «повелителем рома» (Laird of Rum).

География 

Рам — остров вулканического происхождения. Его горы подверглись эрозии во время плейстоценового оледенения. В настоящее время остров представляет интерес для экологов, в особенности в сфере изучения местной популяции благородного оленя. Также осуществляется программа по возрождению на острове популяции белохвостого орлана.

До XV века на острове водился местный подвид волков.

История 

Древнейшие обитатели появились на острове около 8 тыс. лет до н. э. — таким образом, это одно из древнейших мест обитания человека на территории Шотландии. От более поздних поселенцев — кельтов и скандинавов — осталось лишь незначительное количество артефактов и письменных упоминаний. Начиная с 12-13 веков остров принадлежал различным шотландским кланам. К концу 18 в. население острова выросло до 400 человек, однако в период 1826—1828 почти полностью исчезло в результате депортации горцев Шотландии. Семейство Баллоу (Bullough), владевшее островом, соорудило экзотический замок Кинлох в 1900 году. В 1957 г. остров приобрёл .

Население 
Рам — крупнейший в архипелаге Смолл-Айлс, 15-й по величине из островов Шотландии, однако число его постоянных жителей не превышает 30 человек, большинство которых живут в деревне Кинлох-Касл на восточном побережье, где находится исторический замок Кинлох.

Экономика 
Экономика острова полностью зависит от «» — государственного органа, управляющего островом.

Транспорт 
Паром соединяет остров с городом .

Литература 
 Clutton-Brock, T. and Ball, M.E. (Eds) (1987) Rhum: The Natural History of an Island. Edinburgh. Edinburgh University Press. ISBN 0-85224-513-0
 Edwards, Kevin J. & Ralston, Ian B.M. (Eds) (2003) Scotland After the Ice Age: Environment, Archaeology and History, 8000 BC — AD 1000. Edinburgh. Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1736-1
 Love, John A. (2002) «Rum: A Landscape Without Figures». Edinburgh. Birlinn. ISBN 1-84158-224-7
 McKirdy, Alan Gordon, John & Crofts, Roger (2007) Land of Mountain and Flood: The Geology and Landforms of Scotland. Edinburgh. Birlinn. ISBN 1-84158-357-X
 Rixson, Dennis (2001) The Small Isles: Canna, Rum, Eigg and Muck. Edinburgh. Birlinn. ISBN 1-84158-154-2
 Sabbagh, Karl (1999) A Rum Affair. London. Allen Lane. ISBN 0-7139-9277-8
 Scottish Natural Heritage (1999) Kinloch Castle Perth. SNH Publications. ISBN 1-85397-043-3
 Cameron, Archie (1998) Bare Feet and Tackety Boots: A Boyhood on the Island of Rum. Luath Press. ISBN 0-946487-17-0.
 John A. Love (2001) Rum: A Landscape Without Figures. Edinburgh. Birlinn.
 Pearman, D.A.; Preston, C.D.; Rothero, G.P.; and Walker, K. J. (2008) The Flora of Rum. Truro. D.A. Pearman. ISBN 978-0-9538111-3-7

Ссылки 
 
 Isle of Rum website

Острова Хайленда
Внутренние Гебриды
Гебридское море